Bamboko peut désigner :
 le bamboko (ou wumboko), une langue bantoue parlée dans le sud-ouest du Cameroun,
 les Bamboko une population du Cameroun